Dihlmann ist der Nachname folgender Personen:

 Wolfgang Dihlmann (1928–2013), deutscher Radiologe
 Carl Dihlmann (1857–1920), deutscher Ingenieur